Hofweber ist der Familienname folgender Person:
 Eduard Max Hofweber (1891–1978) deutscher Manager und Verbandsfunktionär

Hofweber ist der Name folgender Firma:
 Glockengießerei Hamm-Hofweber Glockengießerei in Regensburg